Cowling (Craven) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Cowling – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Cowling (Hambleton) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 HMS "Cowling Castle"
 Lisa Cowling – autorka tekstów piosenek
 Thomas George Cowling – astronom